Игорь Медве́дев:
 Медведев, Игорь Евгеньевич (род. 1969) — хоккейный функционер, в прошлом игрок сборной Казахстана.
 Медведев, Игорь Павлович (род. 1935) — советский и российский историк-медиевист, член-корреспондент РАН.